Верховный комиссар Республики во Французской Полинезии () — государственная должность во Франции, представитель центрального правительства во Французской Полинезии в звании префекта. Сам институт верховных комиссаров был в начале XX века заимствован французами из английской колониальной системы. Верховный комиссар, или верховный комиссар Республики назначался для управления протекторатами или зависимыми территориями не полностью находящимися под суверенитетом Франции, в то время как для управления колониями назначался губернатор. Обязанности Верховного комиссара во Французской Полинезии регулируются органическим законом 2004 года, согласно которому в его ведении находятся безопасность территории и гарантия исполнения законодательства. Должность введена в марте 1977 года, сменив пост губернатора Французской Полинезии, до 1984 года комиссар возглавлял и правительство Французской Полинезии, с 14 сентября 1984 года передав эти функции избираемому председателю правительства.

Список глав французской администрации в Полинезии

Губернаторы французских поселений в Океании 
 Арман Жозеф Брюа, 1843—1847
 Шарль Франсуа Лаво, 1847—1849 губернатор, 1849—1850 комендант
 Луи Адольф Бонар, 1850—1852 комендант
 Теожен Франсуа Паж, 1852—1854 комендант
 Жозеф Фидель Эжен дю Бузе, 1854—1858
 Жан-Мари Жозеф Теодоз Сессе де Мар, 1858
 Луи Эжен Гольтье де ла Ришери, 1858—1860 губернатор, 1860—1864 комендант
 Эмиль Франсуа Гийом Клеман де ла Ронсьер, 1864—1869 комендант
 Мишель Луи Исидор де Жузлар, 1869—1871 комендант
 Ипполит Огюст Жирар, 1871—1873 комендант
 Октавий Бернар Жильбер-Пьер, 1873—1876 комендант
 Антуан Леонс Мишо, 1876—1877 комендант
 Жозеф Анри Брюне-Милле, 1877 комендант
 Огюст Мари Эдуард д’Онсьё де ла Бати, 1877—1878 комендант
 Жак Фердинанд Планше, 1878—1880

Губернаторы Французской Океании 
 Анри Исидор Шессе, 1880—1881 комендант
 Фредерик Жан Дордоло де Эссартс, 1881—1883
 Мари Николя Франсуа Огюст Моро, 1883—1885

Губернаторы Французских владений в Океании 
 Дельфино Моракчини, 1885—1886 и. о.
 Этьен Теодор Лакаскад, 1886—1893
 Пьер Луи Клови Папино, 1893—1896
 Гюстав Пьер Теодор Галле, 1896—1901
 Эдуар Жорж Теофиль Пети, 1901—1904
 Виктор Луи Мари Ланрезак, 1904
 Анри Франсуа Шарль Кор, 1904—1905 и. о.
 Филипп Эмиль Жюльен, 1905—1907
 Эли Адриен Эдуард Шарлье, 1907—1908 и. о.
 Жозеф Паскаль Франсуа, 1908—1910
 Адриен Жюль Жан Бонур, 1910—1912
 Уильям Морис Фотье, 1913—1915
 Гюстав Жак Анри Жюльен, 1915—1919
 Жоселин Робер, 1919—1921 и. о.
 Огюст Андре Мариус Геде, 1921
 Луи Феликс Мари Эдуард Риве, 1921—1927
 Леонс Альфонс Ноэль Анри Жор, 1930—1932
 Мишель Люсьен Монтанье, 1933—1935
 Фредерик Мари Жан Батист Шастене де Жери, 1937—1940
 Эдмон Мансар, 1940
 Эмиль де Кюртон, 1940—1941
 Ришар Брюно, 1941
 Жорж Луи Жозеф Орселли, 1941—1945
 Жан Камиль Оман, 1945—1947
 Пьер Луи Маэстраччи, 1947—1949
 Арманд Анзиани, 1949—1950
 Жан Альбер Рене Петитбон, 1950—1954
 Жан Франсуа Тоби, 1954—1958

Губернаторы Французской Полинезии 
 Пьер Сико, 1958—1961
 Айме Грималь, 1961—1965
 Жан Шарль Сикурани, 1965—1969
 Пьер Луи Анжели, 1969—1973
 Даниэль Видо, 1973—1975
 Шарль Шмитт, 1975—1977

Верховные комиссары Республики во Французской Полинезии 
 Жорж Тьерри де Аржанльё, 1941—1945
 Шарль Шмитт, 13 июля 1977 — 31 октября 1977
 Поль Куссеран, 18 декабря 1977 — 27 июля 1981
 Поль Нуаро-Коссон, 27 июля 1981 — 15 января 1983
 Ален Робер Орель, 15 января 1983 — 28 марта 1985
 Бернар Жерар, апрель 1985—1986
 Пьер Луи Анжели, апрель 1986 — 10 ноября 1987

 Жан Монпеза, 28 ноября 1987 — 3 января 1992
 Мишель Жо, 31 января 1992 — 8 августа 1994
 Поль Ронсьер, 8 августа 1994 — 27 августа 1997
 Мишель Жанжан, 27 августа 1997 — 8 октября 1997
 Жан Арибо, 8 октября 1997 — 24 октября 2001
 Кристиан Массинон, 24 октября 2001 г. — 17 ноября 2001
 Мишель Матьё, 17 ноября 2001 — 30 июля 2005
 Анн Буке, 10 сентября 2005 — 29 июня 2008
 Адольф Колрат, 7 июля 2008 — 7 января 2011
 Ришар Дидье, 24 января 2011 — 3 сентября 2012
 Жан-Пьер Лафлак (Лафлакуэре), 3 сентября 2012 — 23 августа 2013
 Лионель Беффре, назначен 21 августа 2013 — приступил 3 сентября 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт верховного комиссара  

Французская Полинезия
Должности Франции